Mercer (ofici), menestral que venia en una botiga teixits i altres objectes relacionats.
 Mercer (Dakota del Nord)
 Mercer (Maine)
 Mercer (Missouri)
 Mercer Island, població dels Estats Units a l'estat de Washington.
 Poblat de Son Mercer de Baix, jaciment arqueològic de Ferreries (Menorca).
 Roques d'en Mercer, muntanya dels municipis de Molló i de Setcases (el Ripollès).
 Mercer (consultoria), consultoria de recursos i gestions internacional.